Bundestagswahlkreis 25 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Unterems (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Aurich – Emden (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Stade – Rotenburg I (1987 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Stade (1965 bis 1983)
 Bundestagswahlkreis Wilhelmshaven – Friesland (1949 bis 1961)